

Zorka Avramović Čordašević 
Rođena 1951. god. u Modranu kod Bijeljine – Rep. Srpska, BiH, živi i stvara u Frankfurtu na Majni. U Beogradu završila Višu Turističku školu. Piše poeziju za odrasle, dječiju poeziju i haiku. Saradnik mnogih listova i časopisa. Zastupljena u mnogobrojnim antologijama i zbornicima, kako u domovini tako i u dijaspori. Član je Udruženja Haiku književnika Njemačke, Udruženja književnika Hesena, Udruženja Haiku književnika Srbije, Dječijih pjesnika Crne Gore, Kluba Karađorđevića, Beograd, SKOR-a, Novi Sad, Korijeni – Sombor, Udruženja Srpskih književnika Slovenije i počasni član Talasi Prnjavor, Srpske književne radionice Frankfurt na Majni.

Prevođena na- njemački, engleski, ruski, japanski, bugarski, slovenački, makedonski. Dobitnica mnogih nagrada u zemlji i dijaspori.

Nagrade 

 Prva nagrada Jugoslavije 1975 – Moja domovina 30 leta u slobodi – Savez Omladine Jugoslavije - 1975
 Prva nagrada - Evropske novosti - Frankfurt.M 1997
 Srebrni orfej – Udruženje pisaca 7 – Frankfurt.M 1998
 Vidovdan – Svome rodu od Kosova do danas –Prva nagrada - Prnjavor 2009
 Zlatna lira – Srpska književna radionica – Frankfurt.M 2009
 Zlatni orfej - Udruženje pisaca 7- Frankfurt. M 2009
 Zlatna lira - Srpska književna radionica – Frankfurt. M 2010
 Zlatna lira - Srpska književna radionica – Frankfurt. M 2011
 Povelja Karađorđevića - Beograd 2011
 Ćirilo i Metodije - Makedonija 2012
 Veselin Jovanović – Jadarski odisej - Beograd 2013
 Zlatni Pero - Ljubljana 2014
 Bešenevo – Da vaskrsne Bešenovo - 2014
 Sija knjiga Majke Angeline - Sečanj 2014
 Zlatna plaketa – Duša pesnika - Ljubljana 2015
 Zlatni trag – Smederevo 2016
 Pjesma nad pjesmama – Ljubljana 2016 – Udruženje srpske dijaspore
 Sedam gradova kod Sterije –Vršac – 2016
 Vidovdanski susreti – Ovča 2017
 Zlatno Pero - Udruženje srpskih književnika Slovenije 2017
 Zlatno Pero- za Haiku – Savez Srpske Dijaspore Slovanije 2018
 Lahorova zvezda - Požarevac 2018
 Zlatni Orfej – Udruženje pisaca 7 Frankfurt.M 2019
 Zlatno Pero - Savez Srpske Dijaspore Slovenije 2019
 Suze Kozare - Gradiška 2019
 Posebna nagrada – Tragovi na pesku – Bečej 2019
 Vukovo Pero - Loznica - Belo pero – Treća nagrada 2020
 Raskovnik - Smederevo -Memorijalna nagrada – Natalija Karić Slijepčević 2020
 SKOR - Novi Sad - Jubilarna Srebrna medalja 2020
 Vukovo Pero - Loznica – Zlatno pero – Prva nagrada 2022
 Krvavi februar – Bojnik - 2022
 Vidovdanski cvet - Malo Crniće - 2022
 Duhovna poezija - Rakovica - 2022-

Objavljena djela 

 SEMBERSKE SUZE - Bagdala - Kruševac 1997 - poezija za odrasle
 RASUTO STADO -Knjigoteka - Beograd 1999 - poezija za odrasle
 ČAROBNI ORKESTAR - ASIK –Podgorica 1999 - dječija poezija
 BREZE U ZAVIČAJU - Gnosos – Zemun 2001 - haiku
 DJEČAK I SVITAC - Libro Company – Kraljevo 2008 - haiku – prevedeno na engleski i njemački
 SEMBERIJSKI VIJENAC – Libro Company – Kraljevo 2008 - poezija za odrasle
 SEMBERIJSKI SLAVOLUK - Kula – Šamac 2013 - poezija za odrasle
 ZVONA U DALJINI - Mladost – Bijeljina 2015 - haiku prevedeno na engleski i njemački
 BREZE U ZAVIČAJU – drugo izdanje – prevedeno na njemački i engleski - Književna zajednica „Vaso Pelagić“ Banja Luka 2018
 STAZA PREDAKA - Sunčani breg – Beograd 2018 - poezija za odrasle